Jméno Lhotka nese v Česku mnoho sídel a dalších objektů. Původem jde o zdrobnělinu názvu Lhota. Na Slovensku jí odpovídá název Lehôtka.

obecný význam slova
 Lhota – původ jména Lhota, Lhotka

název sídel

 1. Lhotka (okres Beroun) – obec v okrese Beroun
 2. Lhotka (okres Frýdek-Místek) – obec v okrese Frýdek-Místek
 3. Lhotka (okres Jihlava) – obec v okrese Jihlava
 4. Lhotka (okres Mělník) – obec v okrese Mělník
 5. Lhotka (okres Přerov) – obec v okrese Přerov
 6. Lhotka (okres Žďár nad Sázavou) – obec v okrese Žďár nad Sázavou
 7. Lhotka nad Labem – obec v okrese Litoměřice
 8. Lhotka u Litultovic – obec v okrese Opava
 9. Lhotka u Radnic – obec v okrese Rokycany
 10. Komorní Lhotka – obec v okrese Frýdek-Místek
 11. Ostrovec-Lhotka – obec v okrese Rokycany

název částí obcí
 20. Lhotka (Bílovec) – část obce Bílovec v okrese Nový Jičín
 21. Lhotka (Česká Třebová) – část obce Česká Třebová v okrese Ústí nad Orlicí
 22. Lhotka (Hradčovice) – část obce Hradčovice v okrese Uherské Hradiště
 23. Lhotka (Hranice) (Hranice II-Lhotka) – část obce Hranice v okrese Přerov
 24. Lhotka (Humpolec) – část obce Humpolec v okrese Pelhřimov
 25. Lhotka (Klášterec nad Orlicí) – část obce Klášterec nad Orlicí v okrese Ústí nad Orlicí
 26. Lhotka (Kostelany) – část obce Kostelany v okrese Kroměříž
 27. Lhotka (Křemže) – část obce Křemže v okrese Český Krumlov
 28. Lhotka (Křečovice) – část obce Křečovice v okrese Benešov
 29. Lhotka (Lanžov) – část obce Lanžov v okrese Trutnov
 30. Lhotka (Nekmíř) – část obce Nekmíř v okrese Plzeň-sever
 31. Lhotka (Obořiště) – část obce Obořiště v okrese Příbram
 32. Lhotka (Olešnice) – část obce Olešnice v okrese České Budějovice
 33. Lhotka (Ostrava) – část obce Ostrava v okrese Ostrava-město
 34. Lhotka (Ostrovec-Lhotka) – část obce Ostrovec-Lhotka v okrese Rokycany
 35. Lhotka (Praha) – část Prahy v městské části Praha 4
 36. Lhotka (Ruda) – část obce Ruda v okrese Žďár nad Sázavou
 37. Lhotka (Sedlčany) – čtvrť města Sedlčany nacházející se na pravém břehu Mastníku, v katastrálním území Sedlčany
 38. Lhotka (Svinaře) – část obce Svinaře v okrese Beroun
 39. Lhotka (Tisová) – část obce Tisová v okrese Tachov
 40. Lhotka (Vítkov) – část obce Vítkov v okrese Opava
 41. Lhotka (Vojkov) – část obce Vojkov v okrese Benešov
 42. Lhotka (Zlatá Olešnice) – část obce Zlatá Olešnice v okrese Jablonec nad Nisou
 43. Lhotka (Zlín) – část obce Zlín v okrese Zlín
 44. Lhotka nad Bečvou – část obce Lešná v okrese Vsetín
 45. Lhotka u Berouna – část obce Chyňava v okrese Beroun
 46. Bydžovská Lhotka – část obce Měník v okrese Hradec Králové
 47. Dobrkovská Lhotka – část obce Slavče v okrese České Budějovice
 48. Dolní Lhotka – část obce Maleč v okrese Havlíčkův Brod
 49. Dvůr Lhotka – osada v katastru obce Klučov v okrese Třebíč
 50. Hařilova Lhotka – část obce Bezděkov v okrese Havlíčkův Brod
 51. Hnojná Lhotka – část obce Slapy v okrese Tábor
 52. Horní Lhotka – část obce Maleč v okrese Havlíčkův Brod
 53. Hradišťská Lhotka – část obce Blovice v okrese Plzeň-jih
 54. Klokočovská Lhotka – část obce Klokočov v okrese Havlíčkův Brod
 55. Libická Lhotka – část obce Libice nad Doubravou v okrese Havlíčkův Brod
 56. Městská Lhotka – část obce Prachatice v okrese Prachatice
 57. Svachova Lhotka – část obce Mirkovice v okrese Český Krumlov
 58. Vestecká Lhotka – část obce Jeřišno v okrese Havlíčkův Brod
 59. Zubčická Lhotka – část obce Zubčice v okrese Český Krumlov
 60. Žlebská Lhotka – část obce Žlebské Chvalovice v okrese Chrudim

vodstvo
 Lhotka (potok) – přítok potoka Úmoří v okrese Blansko
 Lhotka (rybník) – malý rybník na Cerhovce, okres Havlíčkův Brod
příjmení osob
 Fran Lhotka (1883–1962) – chorvatský hudební skladatel českého původu
 Jaroslav Lhotka (* 1938) – český nacionalistický politik a publicista z Jičínska, poslanec FS za SPR-RSČ

Související články 
 Lhota (rozcestník)
 Lhotky

Externí odkazy 
 
 
 

Rozcestníky - příjmení
 Lhotka